Oncopodium är ett släkte av svampar. Oncopodium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Oncopodium